DB9 peut faire référence à :
 DB-9 (par abus de langage ; en fait selon la norme, il est nommé DE-9), un type de D-sub, un connecteur en informatique ;
 Aston Martin DB9, une voiture.